Самець — особа чоловічої статі

Річки 
 Самець — права притока річки Витхли.
 Самець — притока В'язовиці (басейн Південного Бугу).
 Самець — ліва притока Горині.
 Самець — права притока Збруча.
 Самець — права притока Ікви.
 Самець — права притока Нічлавки.
 Самець — ліва притока Серету.
 Самець — права притока річки Стрипи
 Самець — права притока Росі.
 Самець — ліва притока Ушиці.
 Самець-Річка — ліва притока Собу (басейн Південного Бугу).
 Самець (Кудрянка) — права притока Південного Бугу.

Див. також 
 Самчик
 Самчики